Psara kan syfta på:

 Psara (djur) – släkte av fjärilar
 Psara (D98) – grekiska jagare

Grekland
 Psara – en ö
 Dimos Psara – en kommun
 Psará – ort